Канчанабури:

 Канчанабури — одна из 77-и провинций Таиланда, крупнейшая по площади среди западных провинций.
 Канчанабури — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.